Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1993 si disputò dal 18 marzo al 5 aprile 1992. Si trattò della 55ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i North Carolina Tar Heels allenati da Dean Smith, al terzo successo della loro storia. Donald Williams venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Dean Smith
Vice-allenatori: Bill Guthridge, Phil Ford

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1993
Campionato di pallacanestro NCAA Division I